Frank de Wit, (* 13. února 1996 v Heemskerku, Nizozemsko) je nizozemský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v 5 letech v Beverwijku. Následně se přes sportovní centrum mládeže v Velserbroeku dostal do Haarlemu do vrcholového tréninkového centra Kenamju, kde se připravuje pod vedením Johna van der Meera. V roce 2016 se ještě jako junior dokázal přímo kvalifikovat na olympijské hry v Riu, kde vypadl v úvodním kole s Bulharem Ivajlo Ivanovem, když koncem druhé minuty neuhlídal jeho kontrachvat ko-uči-gake na wazari.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Franka de Wita na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Franka de Wita na Judobase.org

Nizozemští judisté
Nizozemští olympionici
Narození v roce 1996
Narození 13. února
Žijící lidé
Muži